Stormwind – singolo degli Europe dall'album Wings of Tomorrow
Stormwind – nome inglese di Roccavento, città della serie fantasy Warcraft